Григорий Ткачук:
 Ткачук, Григорий Иванович (1918—1989) — дважды Герой Социалистического Труда.
 Ткачук, Григорий Романович (1880—?) — ротный командир Алексеевского военного училища, подполковник, герой русско-японской войны.